Даниил Владимирович Шапко (; ) — белорусский футболист, вратарь минского «Динамо». Выступает на правах аренды в витебском «Макслайне».

Биография 
Является воспитанником минского «Динамо». С 2018 года выступает за дублирующий состав в турнире дублёров. С 2019 года привлекается к тренировкам с основной командой. В Высшей лиге дебютировал 20 июня 2020 года в матче 14-го тура с «Энергетиком-БГУ» (0:0). Шапко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, не пропустив ни одного мяча. Спустя неделю вновь сыграл в основе, а после приобретения динамовцами российского вратаря Евгения Помазана стал запасным вратарём команды. В июле 2020 года продлил контракт с «Динамо».

С начала 2021 года выступал за дубль, редко привлекался в основную команду. В июле перешёл в «Сморгонь» на правах аренды, где чередовался с Павлом Щербаченей. В ноябре вернулся из аренды в «Динамо».

В июле 2022 года отправился в аренду в «Макслайн» до конца сезона. Дебютировал за клуб 16 июля 2022 года в матче против «Островца». Вторую половину сезона футболист провёл за клуб как основной вратарь клуба. В матче 5 ноября 2022 года против «Островца» футболист был заменён на 78 минуте из-за полученной травмы. По итогу сезона помог клубу занять 4 итоговое место и выйти в стыковые матчи на повышение.

В марте 2023 года «Макслайн» продлил аренду футболиста ещё на сезон.

Международная карьера 
В 2021 году вызывался в молодежную сборную Белоруссии. Осенью 2021 года принимал участие в квалификационных матчах на молодёжный чемпионат Европы, однако за сборную так и не дебютировал.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» Минск

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»